Спрут:

 Спрут — то же, что осьминог.
 Спрут (телесериал) — итальянский многосерийный фильм о борьбе с мафией.
 Спрутс — персонаж книги «Незнайка на Луне», самый богатый житель Луны.

Техника 
 2А45 «Спрут-А» — советская опытная 125-мм буксируемая противотанковая пушка.
 2А45М «Спрут-Б» — советская 125-мм самодвижущаяся противотанковая пушка.
 2С28 «Спрут-К» — российская опытная колёсная 125-мм самоходная противотанковая пушка.
 2С25 «Спрут-СД» — российская 125-мм авиадесантная самоходная противотанковая пушка.
 «Спрут-СВ» — советская опытная 152-мм самоходная противотанковая пушка.
 «Спрут-ССВ» — советская опытная 125-мм самоходная противотанковая пушка.
 «Спрут-Э» — белорусский пункт управления и наведения авиации, предназначенный для автоматизированного управления авиационными комплексами при наведении их на воздушные и наземные цели, при выполнении полётов по маршрутам и в зонах дежурства в воздухе.